Тотиги:
 Тотиги (префектура) — префектура Японии, расположенная в регионе Канто на острове Хонсю.
 Тотиги (город) — город в Японии, находящийся в префектуре Тотиги.